Рольф И́зели (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу. Четырёхкратный .

Играл в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото (1995, 1998, , ).
 : золото (2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии